

Список видов, входящих в род 
 Список составлен на основе данных сайта The Plant List.
 Знаком × отмечены виды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

A

Delphinium acutidentatum  (W.T.Wang) N.I.Malyutin, 2001
Delphinium aemulans Nevski, 1937
Delphinium afghanicum  Rech.f., 1954
Delphinium aktoense W.T.Wang,  1999
Delphinium alabamicum Kral, 1976
Delphinium albiflorum DC., 1817
Delphinium albocoeruleum Maxim. , 1877
Delphinium albocoeruleum var. albocoeruleum   , 
Delphinium albocoeruleum var. przewalskii  (Huth) W.T.Wang , 1979
Delphinium albomarginatum Simonova , 1924
Delphinium alpestre Rydb. ,  1902
Delphinium altaicum Nevski ,  1937
Delphinium altissimum Wall. , 1831
Delphinium ambiguum  L. , 1762
Delphinium anatolicum  H.Misirdali, Malyer & Baser , 1985 publ. 1987
Delphinium andersonii A.Gray ,  1887
Delphinium andesicola Ewan , 1939
Delphinium andesicola subsp. amplum  (Ewan) Ewan , 1945
Delphinium angustipaniculatum W.T.Wang , 1991
Delphinium angustirhombicum W.T.Wang , 1986
Delphinium anthriscifolium Hance , 1868
Delphinium anthriscifolium var. anthriscifolium   
Delphinium anthriscifolium var. savatieri  (Franch.) Munz , 1967
Delphinium antoninum Eastw. , 1942
Delphinium apolanum  Starm. , 2001
Delphinium aquilegifolium  (Boiss.) Bornm. , 1904
Delphinium araraticum (N.Busch) Grossh. , 
Delphinium arcuatum N.Busch , 1902
Delphinium austriacum  (Pawl.) Starm. , 1996
Delphinium autumnale Hand.

B
Delphinium bakeri Ewan , 1942
Delphinium balansae  Boiss. & Reut. , 1856
Delphinium balcanicum Pawl. , 1963
Delphinium barbatum  Bunge , 1847
Delphinium barbeyi (Huth) Huth , 1893
Delphinium barlykense Lomon. & Khanm. , 1985
Delphinium barrancae  Ewan , 1945
Delphinium basalticum Warnock , 1995
Delphinium batalinii Huth , 1895
Delphinium batangense Finet & Gagnep. , 1904
Delphinium beesianum W. W. Sm. , 1913
Delphinium beesianum var. beesianum   
Delphinium beesianum var. radiatifolium  (Hand.-Mazz.) W.T.Wang , 1962
Delphinium bhutanicum  Munz  , 1967
Delphinium bicarpellatum  Qureshi & Chaudhri , 1978 publ. 1979
Delphinium bicolor Nutt. , 1834
Delphinium bicolor subsp. bicolor  , 
Delphinium bicornutum  Hemsl., 1879
Delphinium biternatum Huth , 1895
Delphinium bolosii C.Blanché & Molero , 1983
Delphinium bovei  Decne. , 1835
Delphinium brachycentrum Ledeb. , 1841
Delphinium brachycentrum subsp. maydellianum  (Trautv.) Jurtzev , 1971
Delphinium bracteosum Sommier & Levier , 1893
Delphinium brevisepalum W.T.Wang , 1986
Delphinium brunonianum Royle , 1834
Delphinium bucharicum  Popov , 1916
Delphinium bulbilliferum  Rech.f., , 1973
Delphinium bulleyanum  Forrest ex Diels , 1912
Delphinium burkei  Greene , 1894
Delphinium burmaense  Munz , 1968

C
Delphinium caeruleum Jacquem. , 1841
Delphinium caeruleum var. caeruleum  
Delphinium caeruleum var. obtusilobum  Brühl ex Huth , 1895
Delphinium calcar-equitis  Standl. , 1937
Delphinium californicum Torr. & Gray , 1838
Delphinium californicum subsp. interius  (Eastw.) Ewan , 1945
Delphinium calophyllum W.T.Wang , 1979
Delphinium calthifolium Q. E. Yang & Y. Luo , 2001
Delphinium campylocentrum Maxim. , 1887
Delphinium candelabrum Ostenf. , 1922
Delphinium candelabrum var. monanthum  (Hand.-Mazz.) W.T.Wang , 1962
Delphinium cardinale Hook. , 1855
Delphinium carduchorum  Chowdhuri & P.H.Davis , 1958
Delphinium carolinianum Walt. , 1788
Delphinium carolinianum subsp. carolinianum   , 
Delphinium carolinianum subsp. vimineum  (D.Don) M.J.Warnock  , 1981
Delphinium carolinianum subsp. virescens  (Nutt.) R.E.Brooks , 1982
Delphinium cashmerianum Royle , 1834

Delphinium caudatolobum W.T.Wang , 1979
Delphinium centeteroides  (Brühl) Munz , 1967
Delphinium ceratophoroides W.T.Wang , 1962
Delphinium ceratophorum Franch. , 1886
Delphinium ceratophorum var. brevicorniculatum  W.T.Wang , 1962
Delphinium chamissonis Pritz. ex Walp. , 1843
Delphinium changaicum  Frizen , 1990
Delphinium charadzeae Kem.-Nath. & Gagnidze , 1965
Delphinium chayuense W.T.Wang , 1986
Delphinium cheilanthum Fisch.ex DC. , 1817
Delphinium chenii W.T.Wang , 1957
Delphinium chodatii  Oppenh. , 1936
Delphinium chrysotrichum  Finet & Gagnep. , 1904
Delphinium chrysotrichum var. tsarongense  (Hand.-Mazz.) W.T.Wang  , 1979
Delphinium chumulangmaense W.T.Wang , 1965
Delphinium chungbaense W.T.Wang , 1979
Delphinium cilicicum  P.H.Davis & Kit Tan  , 1986
Delphinium cinereum  Boiss. , 1843
Delphinium coleopodum Hand.-Mazz. , 1931
Delphinium conaense W.T.Wang , 1987
Delphinium × confertiflorum  Wooton , 1910
Delphinium confusum Popov , 1937
Delphinium connectens Pachom. , 1972
Delphinium cooperi  Munz  , 1968
Delphinium corymbosum  Regel  , 1880
Delphinium cossonianum  Batt. , 1917
Delphinium crassicaule Ledeb. , 1841
Delphinium crassifolium Schrad. ex Ledeb. , 1818
Delphinium crispulum Rupr. , 1869
Delphinium cuneatum Steven ex DC. , 1817
Delphinium cyananthum   Nevski , 1937

D
Delphinium darginicum Dimitrova , 1966
Delphinium dasyanthum Kar. & Kir. , 1842
Delphinium dasycarpum Steven ex DC. , 1817
Delphinium dasycaulon  Fresen.  , 1837
Delphinium dasystachyon  Boiss. & Balansa , 1859
Delphinium davidii Franch. , 1893
Delphinium davisii  Munz , 1967
Delphinium decoloratum Ovcz. & Kochk. , 1975
Delphinium decorum Fisch. & C.A. Mey. , 1837
Delphinium delavayi Franch. , 1886
Delphinium delavayi var. baoshanense  (W.T.Wang) W.T.Wang , 1995 publ. 1996
Delphinium delavayi var. delavayi 
Delphinium delavayi var. pogonanthum (Hand.-Mazz.) W.T.Wang , 1979
Delphinium densiflorum Duthie ex Huth , 1895
Delphinium denudatum Wall. ex Hook.f. & Thoms. , 1855
Delphinium depauperatum Nutt. , 1838
Delphinium dictyocarpum DC. , 1817
Delphinium disjunctum  Ewan  , 1950
Delphinium dissectum  Huth  , 1895
Delphinium diversifolium  Greene , 1896
Delphinium dolichocentroides W.T.Wang , 1962
Delphinium dolichostachyum  Chowdhuri & P.H.Davis , 1958
Delphinium dubium  (Rouy & Foucaud) Pawl.  , 1933 publ. 1934 - Dauphinelle douteuse
Delphinium dyctiocarpum  DC.  , 1817
Delphinium dyctiocarpum subsp. uralense  (Nevski) Pawl. , 1963
Delphinium dzavakhischwilii Kem.-Nath. , 1965

E
Delphinium ecalcaratum  S.Y.Wang & K.F.Zhou , 1981
Delphinium edelbergii  Rech.f. & Riedl , 1973
Delphinium eglandulosum Chang Y. Yang & B. Wang , 1992
Delphinium elatum L. , 1753  - Dauphinelle élevée
Delphinium elbursense  Rech.f. , 1951
Delphinium elisabethae N.Busch , 1937
Delphinium elliptico-ovatum  W.T.Wang , 1962
Delphinium ellipticovatum W.T.Wang , 1962
Delphinium emarginatum C.Presl , 1822
Delphinium emarginatum subsp. nevadense  (Kunze) C.Blanché & Molero , 1984 publ. 1985
Delphinium eriostylum H. Léveillé , 1906
Delphinium eriostylum var. hispidum  (W.T.Wang) W.T.Wang , 1996
Delphinium erlangshanicum W.T.Wang , 1962
Delphinium exaltatum Ait. , 1789

F
Delphinium favargeri  C.Blanché, Molero & J.Simon ,  , 1997
Delphinium fedorovii Dimitrova , 1966
Delphinium filifolium  Iranshahr , 1992
Delphinium fissum Waldst. & Kit. , 1801 - Dauphinelle fendue
Delphinium fissum subsp. anatolicum  Chowdhuri & P.H. , 1958
Delphinium fissum subsp. caseyi  (Burtt) C.Blanché & Molero, 1983
Delphinium fissum subsp. ithaburense  (Boiss.) C.Blanché & Molero , 1983
Delphinium fissum subsp. sordidum  (Cuatrec.) Amich, E.Rico & J.Sánchez , 1981
Delphinium flexuosum M.Bieb. , 1808
Delphinium flexuosum var. buschianum  (Grossh.) Parsa , 1986
Delphinium formosum Boiss. & A.Huet , 1856
Delphinium forrestii Diels,1912
Delphinium forrestii var. viride  (W.T.Wang) W.T.Wang, 1979

G
Delphinium geraniifolium Rydb. , 1899
Delphinium geyeri Greene , 1894
Delphinium giraldii Diels , 1905
Delphinium glabricaule W.T.Wang , 1962
Delphinium glaciale Hook. f. & Thomson , 1855
Delphinium glareosum Greene , 1896
Delphinium glareosum subsp. caprorum  (Ewan) Ewan , 1945
Delphinium glaucescens Rydb. , 1900
Delphinium glaucum S. Wats. , 1880
Delphinium gonggaense W.T.Wang , 1984
Delphinium gracile DC. , 1817
Delphinium gracilentum Greene , 1893
Delphinium grandiflorum L. , 1753
Delphinium grandiflorum var. fangshanense  (W.T.Wang) W.T.Wang  , 1979
Delphinium grandiflorum var. gilgianum  (Pilg. ex Gilg) Finet & Gagnep.  , 1904
Delphinium grandiflorum var. grandiflorum  	 
Delphinium grandiflorum var. mosoynense  (Franch.) Huth  , 1895
Delphinium grandilimbum W.T.Wang & M. J. Warnock , 1997
Delphinium griseum  Gilli  , 1955
Delphinium gubanovii  Frizen  , 1990
Delphinium gueneri  P.H.Davis , 1988
Delphinium gyalanum C. Marquand & Airy Shaw , 1929
Delphinium gypsophilum Ewan , 1945

H
Delphinium halteratum Sm.  , 1809 - Dauphinelle à longs pédoncules
Delphinium hamatum Franch. , 1889
Delphinium hansenii (Greene) Greene , 1896
Delphinium hansenii subsp. hansenii  	
Delphinium hansenii subsp. kernense  (Davidson) Ewan , 1945
Delphinium helenicum Pawl. , 1963
Delphinium henryi Franch. , 1893
Delphinium heratense  Iranshahr , 1992
Delphinium hesperium Gray , 1887
Delphinium hesperium subsp. cuyamacae  (Abrams) H.F.Lewis & Epling , 1954
Delphinium hesperium subsp. pallescens  (Ewan) H.Lewis & Epling , 1954
Delphinium hillcoatiae Munz, , 1968
Delphinium himalayae  Munz , 1968
Delphinium hirschfeldianum Heldr. & Holzm. , 1888
Delphinium hirticaule Franch. , 1894
Delphinium hirticaule var. hirticaule
Delphinium hirtifolium W.T.Wang , 1984
Delphinium hohenackeri  Boiss. , 1867
Delphinium honanense W.T.Wang , 1962
Delphinium hsinganense S. H. Li & Z. F. Fang , 1975
Delphinium huangzhongense W.T.Wang , 1999
Delphinium hueizeense W.T.Wang , 1986
Delphinium hui Chen , 1948
Delphinium humilius (W.T.Wang) W.T.Wang , 1996
Delphinium hutchinsoniae Ewan , 1951

I
Delphinium ilgazense  P.H.Davis , 1965
Delphinium iliense  Huth , 1895
Delphinium imbricatilobum  W.T.Wang , 1979
Delphinium incisolobulatum W.T.Wang , 1987
Delphinium incisum  (Hook.f. & Thomson) Wall. ex Munz , 1967
Delphinium inconspicuum Serg. , 1930
Delphinium × inflexum  Davidson , 1927
Delphinium inopinatum Nevski, 1937
Delphinium inopinum (Jepson) Lewis & Epling , 1954
Delphinium iris  Ilarslan & Kit Tan , 1990
Delphinium jacobsii  Iranshahr , 1992

K
Delphinium kamaonense Huth , 1893
Delphinium kamaonense var. glabrescens  (W.T.Wang) W.T.Wang , 1979
Delphinium kamaonense var. kamaonense  , 
Delphinium kansuense W.T.Wang , 1965
Delphinium kantzeense W.T.Wang , 1962
Delphinium karategini Korsh. , 1902
Delphinium kaschgaricum Chang Y. Yang & B. Wang , 1989
Delphinium keminense Pachom. , 1972
Delphinium kingianum Brühl ex Huth , 1895
Delphinium kingianum var. acuminatissimum  (W.T.Wang) W.T.Wang , 1979
Delphinium kingianum var. leiocarpum  Brühl ex Huth , 1895
Delphinium kitianum  Ilarslan , 1990
Delphinium knorringianum B.Fedtsch. , 1936
Delphinium koelzii  Munz  , 1967
Delphinium kohatense (Brühl) Munz , 1967
Delphinium kolymense A.P.Khokhr. , 1980
Delphinium kunlunshanicum Chang Y. Yang & B. Wang , 1989
Delphinium kurdicum  Boiss. & Hohen. , 1843

L
Delphinium lacei  Munz , 1968
Delphinium lacostei Danguy , 1908
Delphinium lalesaricum  Iranshahr  , 1992
Delphinium lanigerum  Boiss. , 1849
Delphinium lasiantherum W.T.Wang , 1983
Delphinium latirhombicum W.T.Wang , 1986
Delphinium latisepalum  Hemsl. , 1879
Delphinium laxicymosum W.T.Wang , 1962
Delphinium laxiflorum DC. , 1817
Delphinium laxiusculum  (Boiss.) Rouy , 1893
Delphinium leiophyllum (W.T.Wang) W.T.Wang , 1980
Delphinium leiostachyum W.T.Wang , 1987
Delphinium leonidae Kem.-Nath. , 1965
Delphinium leptophyllum  Hemsl. , 1879
Delphinium leroyi Franchet ex Huth , 1873
Delphinium leucophaeum  Greene , 1895
Delphinium liangshanense W.T.Wang , 1979
Delphinium lihengianum  Q.E.Yang & Y.Luo , 2003
Delphinium likiangense Franch. , 1893
Delphinium lilacinum  Hand.-Mazz. , 1931
Delphinium lingbaoense S. Y. Wang & Q. S. Yang , 1989
Delphinium lipskyi Korsh. , 1902
Delphinium lithophilum  Podlech , 1970
Delphinium lomakinii Kem.-Nath. , 1965
Delphinium longibracteatum  (Boiss.) Munz , 1967
Delphinium longipedicellatum W.T.Wang , 1979
Delphinium longipedunculatum Regel & Schmalh. , 1877
Delphinium ludlowii  Munz , 1968
Delphinium luteum Heller , 1903
Delphinium lycoctonifolium  H.Lév. , 1909

M
Delphinium maackianum Regel , 1861
Delphinium macrocentrum  Oliv. , 1885
Delphinium macropetalum  DC.  , 1817
Delphinium × macrophyllum  Wooton , 1910
Delphinium macropogon Prokh. , 1961
Delphinium macrostachyum  Boiss. ex Huth , 1895
Delphinium maderense  C.Blanché , 1992
Delphinium madrense S. Wats. , 1890
Delphinium majus (W.T.Wang) W.T.Wang , 1965
Delphinium malabaricum  (Huth) Munz , 1968
Delphinium malacophyllum Hand.-Mazz. , 1939
Delphinium malyschevii N.V.Friesen , 1990
Delphinium maoxianense W.T.Wang , 1993
Delphinium mariae N.Busch , 1903
Delphinium mastujensis  Qureshi & Chaudhri , 1978 publ. 1979
Delphinium maximowiczii Franch. , 1893
Delphinium medogense W.T.Wang , 1896
Delphinium megalanthum Nevski , 1937
Delphinium menziesii DC. , 1817
Delphinium menziesii subsp. menziesii  
Delphinium menziesii subsp. pyramidale  Ewan , 1945
Delphinium micranthum  Boiss. & Hohen. , 1843
Delphinium micropetalum Finet & Gagnep. , 1904
Delphinium mirabile Serg. , 1930
Delphinium molle  Danguy , 1908
Delphinium mollifolium W.T.Wang , 1983
Delphinium mollipilum W.T.Wang , 1962
Delphinium montanum DC. , 1805  - Dauphinelle des montagnes
Delphinium motingshanicum W.T.Wang & M. J. Warnock , 1997
Delphinium muliense W.T.Wang , 1957
Delphinium muliense var. muliense
Delphinium multiplex (Ewan) C.L. Hitchc. , 1964
Delphinium munzianum  P.H.Davis & Kit Tan , 1986
Delphinium muscosum Exell & Hillc. , 1953

N
Delphinium nangchienense'' W.T.Wang , 1979Delphinium nangziense W.T.Wang , 1994Delphinium naviculare W.T.Wang , 1962Delphinium neowentsaii  Chang Y.Yang  , 2005Delphinium nepalense  Kitam. & Tamura , 1954Delphinium newtonianum D.M. Moore , 1939Delphinium nikitinae Pachom. , 1972Delphinium ninglangshanicum W.T.Wang , 1986Delphinium nordhagenii Wendelbo , 1954Delphinium nortonii Dunn , 1927Delphinium novomexicanum Woot. , 1910Delphinium nudicaule Torr. & Gray , 1838Delphinium nurguschense  Kulikov  , 2000Delphinium nuristanicum  Tamura  , 1956Delphinium nuttallianum  Pritz. ex Walp.  , 1843Delphinium nuttallianum var. lineapetalum  (Ewan) C.L.Hitchc.  , 1964Delphinium nuttallii Gray , 1887Delphinium nuttallii subsp. nuttallii  	 Delphinium nydeggeri  Hub.-Mor. , 1979
ODelphinium obcordatilimbum W.T.Wang , 1979Delphinium occidentale (S.Watson) S.Watson ex Coult. , 1885Delphinium occidentale ssp. occidentaleDelphinium occidentale subsp. quercicola Ewan , 1945Delphinium ochotense Nevski , 1937Delphinium ochroleucum Steven ex DC. , 1817Delphinium omeiense W.T.Wang , 1979Delphinium oreophilum Huth , 1895Delphinium orthocentrum Franch. , 1893Delphinium osseticum N.Busch , 1931Delphinium ovczinnikovii Kamelin & Pissjauk. , 1968Delphinium oxysepalum Borbás & Pax , 1890
PDelphinium pachycentrum Hemsley , 1892Delphinium pachycentrum var. lancisepalum  (Hand.-Mazz.) W.T.Wang , 1962Delphinium pachycentrum var. pachycentrum  Delphinium palasianum  Rafiq , 1996Delphinium pallidiflorum Freyn , 1901Delphinium parishii Gray , 1887Delphinium parishii subsp. pallidum  (Munz) M.J.Warnock , 1990Delphinium parishii subsp. subglobosum  (Wiggins) H.F.Lewis & Epling , 1954Delphinium parryi Gray , 1887Delphinium parryi subsp. blochmaniae  (Greene) H.F.Lewis & Epling , 1954Delphinium parryi subsp. maritimum  (Davidson) M.J.Warnock  , 1990Delphinium parryi subsp. purpureum  (Lewis & Epling) M.J.Warnock , 1990Delphinium patens Benth. , 1849Delphinium patens subsp. montanum  (Munz) Ewan , 1942Delphinium pavlovii Kamelin , 1975Delphinium pavonaceum  Ewan , 1945Delphinium pedatisectum  Hemsl. , 1879Delphinium pedatisectum subsp. ehrenbergii  (Huth) Ewan , 1945Delphinium penicillatum  Boiss. , 1841Delphinium pentagynum Lam. , 1786Delphinium peregrinum L.  , 1753 - Dauphinelle voyageuseDelphinium pergameneum W.T.Wang , 1983Delphinium petrodavisianum  Ilarslan & Kit Tan , 1990Delphinium pictum Willd.  , 1809  - Dauphinelle peinteDelphinium poltoratzkii Rupr. , 1869Delphinium polycladon Eastw. , 1901Delphinium pomeense W.T.Wang , 1974Delphinium popovii Pachom. , 1972Delphinium potaninii Huth , 1893Delphinium potaninii var. bonvalotii  (Franch.) W.T.Wang 	, 1996Delphinium potaninii var. potaniniiDelphinium prokhanovii Dimitrova , 1966Delphinium propinquum Nevski , 1937Delphinium pseudocaeruleum W.T.Wang , 1962Delphinium pseudocampylocentrum W.T.Wang , 1962Delphinium pseudocandelabrum W.T.Wang , 1983Delphinium pseudocyananthum Chang Y. Yang & B. Wang , 1992Delphinium pseudoglaciale W.T.Wang , 1979Delphinium pseudograndiflorum  W.T.Wang , 1962Delphinium pseudohamatum W.T.Wang , 1983Delphinium pseudomosoynense W.T.Wang , 1993Delphinium pseudopulcherrimum W.T.Wang , 1965Delphinium pseudothibeticum W.T.Wang & M. J. Warnock , 1997Delphinium pseudotongolense W.T.Wang , 1962Delphinium pseudoyunnanense W.T.Wang & M. J. Warnock , 1995 publ. 1996Delphinium pulanense W.T.Wang , 1979Delphinium pumilum W.T.Wang , 1962Delphinium puniceum Pall. , 1776Delphinium purpurascens W.T.Wang , 1979Delphinium purpusii Brandegee , 1899Delphinium pycnocentrum Franch. , 1886Delphinium pylzowii Maxim. ex Regel , 1876Delphinium pylzowii var. trigynum  W.T.Wang  , 1962Delphinium pyramidale  Royle , 1834Delphinium pyramidatum Albov , 1891
QDelphinium qinghaiense W.T.Wang , 1991Delphinium quercetorum  Boiss. & Hausskn. , 1888
RDelphinium raikovae Pachom. , 1972Delphinium rangtangense W.T.Wang,  1986Delphinium rechingerorum  Iranshahr , 1992Delphinium recurvatum Greene , 1889Delphinium requienii DC. , 1805Delphinium retropilosum (Huth) Sambuk , 1929Delphinium reverdattoanum Polozhij & Revjakina , 1978Delphinium robustum Rydb. , 1901Delphinium roylei Munz, 1967Delphinium rutoense  J.T.Pan 	, 1979
SDelphinium sajanense Jurtzev , 1968Delphinium saniculifolium  Boiss. , 1846Delphinium sapellonis Cockerell , 1902Delphinium sauricum Schischk. , 1937Delphinium saxatile W.T.Wang , 1957Delphinium scabriflorum  D.Don , 1821Delphinium scaposum Greene , 1881Delphinium schmalhausenii Albov , 1891Delphinium scopulorum Gray , 1853Delphinium scopulorum var. scopulorumDelphinium semibarbatum Bien. ex Boiss. , 1867Delphinium semiclavatum Nevski , 1937Delphinium shawurense W.T.Wang , 1979Delphinium sheilae  Kit Tan , 1984Delphinium sherriffii Munz , 1968Delphinium shuichengense W.T.Wang , 1991Delphinium siamense  (Craib) Munz , 1968Delphinium simonkaianum Pawl. , 1933 publ. 1934Delphinium simonkaianum subsp. sericeocarpum  (Simonk.) Starm. , 2002Delphinium sinoelatum Chang Y. Yang & B. Wang , 1992Delphinium sinopentagynum W.T.Wang , 1974Delphinium sinoscaposum W.T.Wang , 1962Delphinium sinovitifolium W.T.Wang , 1962Delphinium siwanense Franch. , 1893Delphinium smithianum Hand.-Mazz. , 1939Delphinium souliei Franch. , 1893Delphinium sparsiflorum Maxim. , 1877Delphinium spirocentrum Hand.-Mazz. , 1931Delphinium stachydeum (Gray) Tidestrom , 1914Delphinium stapeliosmum  Brühl , 1895Delphinium staphisagria L.  , 1753 - StaphisaigreDelphinium suave  Huth  , 1895Delphinium subcuneatum  Tzvelev , 1996 publ. 1997Delphinium subscandens  Ewan , 1945Delphinium subspathulatum W.T.Wang , 1979Delphinium sutchuenense Franch. , 1893Delphinium sutherlandii Warnock , 1995Delphinium swatense  Qureshi & Chaudhri 	, 1978 publ. 1979Delphinium sylvaticum  Pomel  , 1874Delphinium syncarpum  Freyn ex Stapf , 1886Delphinium szowitsianum Boiss. , 1867
TDelphinium tabatae Tamura , 1986 Delphinium taipaicum W.T.Wang , 1962Delphinium taliense Franch. , 1893Delphinium taliense var. taliense  ,Delphinium tangkulaense W.T.Wang , 1965Delphinium tarbagataicum Chang Y. Yang & B. Wang , 1989Delphinium tatsienense Franch. , 1893Delphinium tatsienense var. tatsienense  , Delphinium taxkorganense W.T.Wang , 1993Delphinium tenii H. Léveillé , 1909Delphinium tenuisectum Greene , 1894Delphinium tenuisectum subsp. amplibracteatum  (Wooton) Ewan , 1945Delphinium ternatum Huth , 1895Delphinium tetanoplectrum  Rech.f. , 1954Delphinium tetragynum W.T.Wang , 1983Delphinium thamarae Kem.-Nath. , 1965Delphinium thibeticum Finet & Gagnep. , 1904Delphinium thibeticum var. thibeticum  , Delphinium tianschanicum W.T.Wang , 1962Delphinium tongolense Franch. , 1893Delphinium treleasei Bush ex K.C. Davis , 1900Delphinium trichophorum Franchet , 1893Delphinium trichophorum var. oxycentrum  (W.T.Wang) N.I.Malyutin , 2001Delphinium tricorne Michx. , 1803Delphinium trifoliolatum Finet & Gagnep. , 1904Delphinium trisectum W.T.Wang , 1962Delphinium triste Fisch. , 18717Delphinium trolliifolium  , 1872Delphinium tuberosum  Aucher ex Boiss. , 1841Delphinium turczaninovii N.V.Friesen , 1990Delphinium turkmenum Lipsky , 1900
UDelphinium ukokense Serg. , 1955Delphinium uliginosum Curran , 1885Delphinium umbraculorum Lewis & Epling , 1954Delphinium umbrosum Hand.-Mazz. , 1931Delphinium umbrosum var. drepanocentrum   (Brühl ex Huth) W.T.Wang & M.J.Warnock , 1995 publ. 1996Delphinium uncinatum Hook.f. & Thomson , 1872Delphinium unifolium   Tamura , 1979Delphinium ursinum   Rech.f.  , 1951
VDelphinium valens  Standl.  , 1937Delphinium variegatum  Torr. & A.Gray  , 1838Delphinium variegatum subsp. apiculatum  (Greene) Ewan , 1945Delphinium variegatum subsp. kinkiense  (Munz) M.J.Warnock  , 1990Delphinium variegatum subsp. variegatumDelphinium venulosum  Boiss.  , 1867Delphinium verdunense Balb.  , 1804  Delphinium vestitum Wallich ex Royle , 1834Delphinium villosum Steven , 1824Delphinium virgatum  Poir. , 1812Delphinium viride S. Watson , 1888Delphinium viridescens Leib. , 1898Delphinium viscosum J. D. Hooker & Thomson , 1855Delphinium vvedenskyi Pachom. , 1972
WDelphinium wangii   M. J. Warnock , 2001Delphinium wardii   C. Marquand & Airy Shaw , 1929Delphinium weiningense   W.T.Wang , 1991Delphinium wellbyi   Hemsl. , 1907Delphinium wenchuanense   W.T.Wang , 1983Delphinium wendelboi   Iranshahr , 1992Delphinium wentsaii    Y.Z.Zhao  , 1990Delphinium wilhelminae   Iranshahr  , 1992Delphinium williamsii   Munz 	 , 1967Delphinium winklerianum   Huth , 1895Delphinium wislizeni   Engelm. , 1848Delphinium wootonii   Rydb. , 1899Delphinium wrightii   Chen , 1948Delphinium wuqiaense   W.T.Wang , 1983
XDelphinium xantholeucum   , 1906Delphinium xichangense  W.T.Wang , 1986
YDelphinium × xylorrhizum  Rydb. , 1912Delphinium yajiangense W.T.Wang , 1986Delphinium yangii W.T.Wang , 1986Delphinium yanwaense W.T.Wang , 1983Delphinium yechengense Chang Y. Yang & B. Wang , 1992Delphinium yongningense W.T.Wang & M. J. Warnock , 1997Delphinium yuanum Chen , 1948Delphinium yuchuanii  Y.Z.Zhao  , 1989Delphinium yulungshanicum W.T.Wang , 1986Delphinium yunnanense (Franch.) Franch. , 1893
ZDelphinium zhangii'' W.T.Wang , 1999

Примечания 

Живокость